Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie
 Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Sosnowcu
 Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Łodzi